Kalinovac est un toponyme qui peut désigner :
 Kalinovac, un village et une municipalité de Croatie située dans le comitat de Koprivnica-Križevci ;
 Kalinovac, un village de Serbie situé dans la municipalité d’Ub, district de Kolubara.